Rezat heißen die beiden Oberläufe der Rednitz bis Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern:

 Fränkische Rezat, linker und nordwestlicher Hauptstrang-Oberlauf mit Ursprung an der Grenze der Landkreise Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Ansbach
 Schwäbische Rezat, rechter und südlicher Nebenstrang-Oberlauf mit Ursprung im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Rezat ist der Familienname folgender Personen:
 Sara Rezat, deutsche Germanistin

Siehe auch: